Подминистерството на Македония и Тракия () е гръцка институция към министерството на вътрешните работи, отговорно за регионите на Македония и Тракия. Разположено е в главния град на Гръцка Македония Солун, в така нареченото Солунско управление, османски архитектурен паметник от 1891 година.

История 
Министерството е основано в 1912 година като Македонско генералгубернаторство (Γενική Διοίκηση Μακεδονίας) след окупацията на Егейска Македония в Балканските войни. В 1955 година генералгубернаторството е превърнато в Министерство на Северна Гърция (Υπουργείο Βορείου Ελλάδος). Третата смяна на името става на 19 август 1988 година, когато министерството е наречено Министерство на Македония-Тракия (Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης). В 2009 година министерството е закрито и превърнато в генерален секретариат, подчинен на вътрешното министерство.

На 21 юни 2012 година новият министър-председател на Гърция Андонис Самарас, изпълнявайки предизборното си обещание, го възстановява под името Министерство на Македония и Тракия.

На 27 януари 2015 г. новото правителство на СИРИЗА и „Независимите гърци“ отново премахва министерския статут на институцията като я инкорпорира в Министерството на вътрешните работи.

Генерал-губернатори на Македония

Генерал-губернатори на Северна Гърция

Министри на Северна Гърция

Министри на Македония-Тракия

Министри на Македония и Тракия

Заместник-министри на Македония и Тракия

Бележки